

Agences et organismes 
 Brigade de surveillance intérieure, une brigade des douanes françaises
 British Standards Institute, un organisme de normalisation ou de standardisation britannique
 Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, une agence fédérale allemande chargée de la sécurité des TIC
 Botanical survey of India

Bâtiments et constructions 
 Barrière de séparation israélienne, un mur en construction par Israël à proximité de sa frontière avec la Cisjordanie

Littérature 
 Baker Street Irregulars, une petite troupe d'auxiliaires entretenue par Sherlock Holmes dans ses aventures pour le seconder discrètement

Technologie 
 Boîtier de servitude intelligent, utilisé dans l'automobile
 Baltic Scientific Instruments, une entreprise lettone fabricant de détecteurs semi-conducteurs et appareils de mesure pour l'industrie nucléaire, associée à Bruker
 , un capteur photographique à éclairage arrière